Мартин Цибак (; , Липтовски-Микулаш, Чехословакия) — бывший словацкий хоккеист, центральный нападающий. Обладатель Кубка Стэнли 2004. Воспитанник клуба Словацкой экстралиги «Липтовски Микулаш», в котором провёл последний сезон своей карьеры 2016/2017.

Карьера 
Мартин Цибак начал свою профессиональную карьеру в родном клубе «ХК 32 Липтовски Микулаш». Карьера за океаном для Мартина началась в 1998 году, когда он перешёл в клуб WHL «Медисин-Хат Тайгерз». В том же году Цибак был выбран под общим 252 номером в 9 раунде драфта НХЛ клубом «Тампа Бэй Лайтнинг». В общей сложности, за 2 проведенных сезона (1998/99, 1999/00) в «Медисин-Хат» Мартин набрал 92 (37+55) очка в 114 матчах.

Сезон 2000/01 начался уже в фарм-клубе Тампы — «Детройт Вайперз». (В сезонах 1994—1998 клуб имел статус независимого, в сезоне 1998/99 был фарм-клубом «Оттава Сенаторз», а в сезонах 1999—2001 — «Тампа Бэй».) В 79 матчах Цибак набрал 38 (10+28) очков.

Дебют в «Лайтнинг» состоялся в следующем сезоне, но проведя лишь половину сезона, в 26 играх забив 1 шайбу и сделав 5 передач, Мартин перебрался в клуб АХЛ «Спрингфилд Фэлконс».

31 июля 2003 года ему суждено вновь было вернуться в «Тампа Бэй Лайтнинг», проведя полтора сезона в Спрингфилде и набрав 34 очка в 114 матчах. В том сезоне «Тампа» подписала контракты с четырьмя нападающими, в том числе и с 23-х летним Мартином Цибаком, который получил однолетний контракт на 500.000$.

Сезон 2003/04 стал в карьере Мартина самым успешным — он завоевал Кубок Стэнли. В 63 проведённых матчах он забросил 2 шайбы и сделал 7 передач. В финальной серии плей-офф «Лайтнинг» встречались с «Калгари Флеймз». В первом периоде пятого матча Цибак отдал голевую передачу своему тёзке — Сан-Луи и тот сравнял счёт (1:1). Несмотря на то, что матч был проигран со счётом 2:3, 7 июня 2004 года «Тампа» впервые в своей истории завоёвала Кубок Стэнли, а Мартин стал 3-м в истории словаком, победившим в финале после Стэнли Микита в 1961 году с «Чикаго Блэкхокс» и Юрия Бицека в 2003 с «Нью-Джерси Дэвилз». Финальный матч против «Калгари» закончился со счётом 2:1 в пользу «Тампы», а вся серия — со счётом 4:3.

В том же сезоне (2003/04) Мартин провёл один матч за команду АХЛ «Херши Бэрс».

После локаута (2005/06) Цибак сыграл свой последний сезон в Северной Америке, всё в той же «Тампа Бэй Лайтнинг», где он стабильно выходил на площадку и в 65 матчах забросил 2 шайбы и сделал 6 передач.

Затем Мартин перебрался в Швецию, в клуб «Фрёлунда». Отыграв там сезон, он на два сезона перешёл в «Сёдертелье», а в 2009 году подписал контракт с московским «Спартаком».

Сезон 2010/11 Цибак начал неактивно, получал в «Спартаке» мало игрового времени и 24 сентября 2010 перешёл в череповецкую «Северсталь», в составе которой за оставшуюся часть сезона набрал 13 (10+3) очков в 47 проведённых матчах. 17 мая 2011 года Мартин подписал однолетний контракт с нижнекамским «Нефтехимиком».

Международная 
В составе сборной Словакии Мартин Цибак принимал участие в молодёжных чемпионатах мира 1999 и 2000 годов, на первом из которых он вместе с командой стал бронзовым призёром. Также Мартин был игроком сборной на Кубке мира 2004, Олимпийских играх 2010 и чемпионатах мира 2006 и 2011 годов.

Достижения 
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Мира 1999.
 Обладатель Кубка Стэнли 2004.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 14 декабря 2013 года

Международная

Интересные факты 
 Играя за «Тампа Бэй Лайтнинг», Мартин получил прозвище «Цибби» («Cibby»). Моменты, когда он выходил на лед, называли «Время Цибби»;
 Каждый хоккеист, выигравший Кубок Стэнли, имеет право провести с кубком один день. Многие привозят его домой. Мартин Цибак, привезя его в Липтовски Микулаш, ел из кубка галушки.

Цифры 
 Первый матч в НХЛ — 9 февраля 2002 «Тампа Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз»;
 Первая передача НХЛ — 11 февраля 2002 «Тампа Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз»;
 Первый гол в НХЛ — 12 марта 2002 «Тампа Бэй Лайтнинг» — «Атланта Трэшерз».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на сайте НХЛ

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Липтовски Микулаш»
Игроки «Медисин-Хат Тайгерс»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Оломоуц»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли